A ShootSame egy online játék a képek hasonlóságával. A játékos feltöltheti az általa készített fotót vagy bármilyen képet, és összehasonlíthatja, hogy mennyire egyezik a galériából kiválasztott eredeti képpel. A rendszer bronzmedált ad a kicsit hasonló képek, ezüstmedált a majdnem tökéletes képek és aranymedált a tökéletesen hasonló képek feltöltőinek. A legjobb 10 játékos felkerülhet a toplistára. A játék a http://shootsame.tk  címen érhető el.

Játék részei

Főoldal
A főoldalon tudjuk feltölteni a saját képünket, majd össze tudjuk hasonlítani a galériában lévő eredeti képekkel. Ha nem választunk a galériából képet, akkor automatikusan kapunk egyet a rendszertől. Ha feltöltöttük a képünket egy kijelölő ablakkal a kívánt területet ki tudjuk vágni a képből, hogy a legtökéletesebb hasonlóságok érjük el. A terület kijelölése közben folyamatosan látható az eredeti kép és a kivágott terület, így könnyen összehasonlítható az eredmény. Ha az OK gombbal elfogadjuk a feltöltött kép módosításait, akkor a COMPARE gombbal tudjuk összehasonlítani a feltöltött és megszerkesztett képünket.

Galéria
Itt kategóriákba vannak sorolva az eredeti képek. A kategóriát a bal oldali narancssárga gombokkal tudjuk kiválasztani. Itt a képre kattintva kiválaszthatjuk azt, hogy össze tudjuk hasonlítani vele a saját képünket. A kategóriák és a képek száma folyamatosan bővül.

Toplista
A legjobb tíz képet feltöltő játékos neve felkerül a toplistára. Természetesen a toplistán lévő személyek változhatnak, hisz az éppen aktuális legjobb tíz játékost mutatja. 
Ide úgy tudunk bekerülni, hogy összehasonlítás után jobb eredményt érünk el, mint a toplista aktuális utolsó helyezettje. Ilyenkor megjelenik egy ablak, ahol meg tudjuk adni a nevünket. Ha nem adunk meg semmit, akkor anonymous névvel jelenünk meg a toplistán.

Weboldalak